Arthur Tudor, Prinț de Wales () a fost primul fiu al regelui Henric al VII-lea al Angliei și a reginei Elisabeta de York și deci moștenitorul tronului Angliei. A murit însă înaintea tatălui său și Arthur nu a devenit niciodată rege. După moartea regelui Henric al VII-lea, tronul a trecut fratelui său mai mic, care a devenit regele Henric al VIII-lea al Angliei.

La un an de la moartea lui Arthur, Henric al VII-lea și-a reînnoit eforturile de a sigila o alianță conjugală cu Spania, organizînd ca Catherine să se căsătorească cu fratele mai mic al lui Arthur, Henry care devenise atunci prinț de Wales. Moarte lui Arthur a deschis calea aderării lui Henric al VIII-lea în 1509. Întrebarea cu privire la potențiala căsătoriei a lui Arthur și Catherine a fost mult mai târziu (și într-un context politic complet diferit) exploatată de Henry și curtea sa pentru a pune la îndoială valabilitatea unirii lui Catherine cu Henry, ducând în cele din urmă la separarea dintre Biserica Anglicană și Biserica Catolică.

Arbore genealogic

Note

Nașteri în 1486
Decese în 1502
Casa Tudor
Prinți de Wales
008
Oameni din Winchester
Cavaleri ai Ordinului Jartierei